Jméno a příjmení Miloš Vojtěchovský nesou tyto osobnosti:

 Miloš Vojtěchovský (lékař) (1925–2019) – český lékař
 Miloš Vojtěchovský (fotograf) (* 1955) – český umělec v oblasti počítačového umění a grafiky, teoretik nových médií, pedagog FAMU